Klinghammer ist der Familienname folgender Personen:

 Ellen Klinghammer (* 1979), deutsche Komponistin und Sängerin
 Frédéric Klinghammer (1908–2006), französischer Uhrmacher
 István Klinghammer (* 1941), ungarischer Kartograph und Geograph

Siehe auch:
 Osterrechner von Klinghammer
 Klinkhammer
 Klinckhamer